Le terme Vison peut se référer à:

Animal
Vison
Vison d'Europe
Vison d'Amérique
Vison de Sibérie
Vison de mer

Toponymes



North Vison Lake, Algoma, Ontario.
South Vison Lake, Algoma, Ontario.
Vison Creek, cours d'eau d'Algoma, Ontario.

Baie au Vison, partie du réservoir Gouin, La Tuque, Mauricie, Québec.
Baie du Vison, Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec.
Lac du Vison, Linton, Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Lac du Vison, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec.
Lac du Vison, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac du Vison, Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac du Vison, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean,Québec.
Lac du Vison, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac du Vison, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.
Lac du Vison, Lac-Bazinet (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec.
Lac du Vison, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac du Vison, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Québec.
Lac du Vison, Les Méchins, MRC La Matanie, Québec.
Lac du Vison, Lac-Huron (territoire non organisé), MRC Rimouski-Neigette, Québec.
Lac du Vison, Mont-Élie (Québec), MRC Charlevoix-Est, La Capitale-Nationale, Québec.
Lac du Vison, La Tuque, Mauricie, Québec.
Lac du Vison, Mont-Albert (territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Québec.
Lac Vison, Lac-Matawin (territoire non organisé), Matawinie, Québec.
Lac au Vison, Mandeville (Québec), d'Autry, Québec.
Lac du Vison, Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Québec.
Lac au Vison, La Tuque, Mauricie, Québec.
Lac du Vison, Lac-Moselle, La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), Québec.
Lac Vison, L'Ascension, Antoine-Labelle, Québec.
Lac Vison, La Tuque, Mauricie, Québec.
Lac Vison, La Tuque, Mauricie, Québec.
Lac Vison, Rivière-à-Pierre, Portneuf (municipalité régionale de comté), La Capitale-Nationale, Québec.
Petit lac Vison, Lac-Normand (territoire non organisé), Mékinac, Québec.
Rivière au Vison, La Tuque, Mauricie, Québec.
Rivière au Vison Ouest, La Tuque, Mauricie, Québec.